Профессиональная Футбольная Группа «А» 2003/2004 () — 80-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 2003/2004 на rsssf.com

2003/2004
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 2003 году
Спорт в Болгарии в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004